Een verkeersweg:
 N883 (België)
 N883a (België)
 N883b (België)
 N883c (België)
 N883 (Nederland), zie Provinciale weg 883

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing